Sezóna 1992/1993 byla 2. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HC Dynamo Moskva.

První fáze

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Druhá fáze 
Týmy 1. a 2. skupiny vytvořily západní konferenci, týmy ze 3. a 4. skupiny východní konferenci. Výsledky z první fáze se započítávaly.

Západní konference

Východní konference

Play off

Osmifinále 
 HC Dynamo Moskva - Torpedo Nižnij Novgorod 2:0 (2:1, 3:2)
 Salavat Julajev Ufa - Torpedo Jaroslavl 0:2 (2:4, 5:6 SN)
 HC Spartak Moskva - Metallurg Magnitogorsk 1:2 (4:7, 5:4, 4:6)
 Traktor Čeljabinsk - Sokol Kyjev 2:1 (1:2, 4:3, 3:0)
 Křídla Sovětů Moskva - Avtomobilist Jekatěrinburg 2:1 (2:3, 5:4 P, 3:0)
 Avangard Omsk - Pardaugava Riga 2:0 (5:2, 5:3)
 SKA Petrohrad - Torpedo Ust-Kamenogorsk 2:1 (3:5, 7:0, 8:3)
 Lada Togliatti - Chimik Voskresensk 2:0 (1:0, 6:3)

Čtvrtfinále 
 HC Dynamo Moskva - Torpedo Jaroslavl 2:0 (4:1, 5:4 P)
 Traktor Čeljabinsk - Metallurg Magnitogorsk 2:0 (1:0, 3:2)
 Křídla Sovětů Moskva - Avangard Omsk 2:0 (4:3 SN, 4:1)
 Lada Togliatti - SKA Petrohrad 2:1 (4:3 SN, 2:3, 4:1)

Semifinále 
 HC Dynamo Moskva - Traktor Čeljabinsk 2:1 (1:3, 3:2 P, 4:3 SN)
 Lada Togliatti - Křídla Sovětů Moskva 2:0 (2:1 P, 2:0)

Finále 
 Lada Togliatti - HC Dynamo Moskva 0:3 (2:3, 3:4, 1:5)
 

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1992
Lední hokej v roce 1993